Рут Кли́ффорд (; ) — американская актриса кино, телевидения и озвучивания. Голос Минни Маус с 1946 по 1952 год (как правило, без указания в титрах).

Биография 
Рут Клиффорд родилась 17 февраля 1900 года в городе Потакет (штат Род-Айленд, США) в семье англичан (мать была родом из Манчестера, отец — ирландец). В 1911 году её мать умерла, и девочка вместе с сестрой были отправлены в семинарию Святой Марии в городок Наррагансетт в том же штате. В 1915 году сёстры покинули семинарию и отправились в Лос-Анджелес (штат Калифорния) к тёте-актрисе. 16-летняя Рут почти сразу же начала сниматься в кино для студии Universal Pictures: сначала в массовке, а потом и в более заметных ролях. До начала 1930-х годов актриса была весьма востребована, в том числе и в главных ролях, но с наступлением эры звукового кино её популярность снизилась. Она по-прежнему снималась много, но теперь преимущественно в эпизодических ролях, зачастую без указания в титрах.

Рут Клиффорд скончалась 30 ноября 1998 года в Вудленд-Хиллз (Лос-Анджелес, Калифорния). Похоронена на кладбище Святого креста в Калвер-Сити.

Личная жизнь
Рут Клиффорд была очень дружна с известным режиссёром Джоном Фордом (1894—1973): они много лет вечерами играли в бридж; он снял актрису в восьми своих фильмах, правда, почти всегда в эпизодических ролях .

В 1924 году Клиффорд вышла замуж за торговца недвижимостью Джеймса Корнелиуса. В 1938 году пара развелась, от этого брака остался один сын, Джеймс (1930 — ?). Больше актриса замуж не выходила.

Избранная фильмография 
За 75 лет кинокарьеры (с заметными перерывами) Рут Клиффорд снялась (озвучила) в 177 фильмах, сериалах, мультфильмах и мультсериалах, в том числе, в 22 короткометражных и в 86 случаях не упомянута в титрах.

Широкий экран 
В титрах указана
 1916 —  / Behind the Lines — Камилла
 1917 —  / Eternal Love — Миньон
 1917 —  / A Kentucky Cinderella — Нэнни
 1917 —  / The Savage — Мари Луиза
 1918 —  / The Kaiser, the Beast of Berlin — Габриэлла
 1920 —  / The Amazing Woman — Анитра Фрейн
 1920 —  / The Invisible Ray — Тайна
 1923 —  / April Showers — Мириам Уэлтон
 1924 —  / Abraham Lincoln — 
 1929 — Представление представлений / Show of Shows — участница представления «Ансамбль леди»
 1945 — Паук / The Spider — миссис Гиллеспи
 1949 —  / Father Was a Fullback — соседка
 1950 — Фургонщик / Wagon Master — Флоретти Файфф
 1955 —  / The Cobweb — миссис Дженкинс

 Телевидение В титрах указана
 1951, 1953—1954 —  / Fireside Theatre — разные персонажи (в 5 эпизодах)
 1955 —  / The Millionaire — миссис Мейсон (в эпизоде The Peggy Demos Story)
 1956, 1959 —  / Highway Patrol — разные персонажи (в 2 эпизодах)
 1965 —  / Hazel — миссис Дентон (в эпизоде )
 1966 —  / Dr. Kildare — библиотекарь (в эпизоде )
 1977 —  / Police Story — миссис Стюарт (в эпизоде )

В титрах не указана 
''Полнометражные художественные кинофильмы, если не указано иное

Примечания

Ссылки 

Похороненные на кладбище Святого креста (Калвер-Сити)
Киноактрисы США
Персоналии:Disney